FürTelemann-Kammerorchester siehe:

 Telemann-Kammerorchester Michaelstein
 Telemann-Kammerorchester Osaka